Robert Stallman ist der Name folgender Personen:

* Robert Stallman (Schriftsteller) (1930–1980), US-amerikanischer Schriftsteller und Literaturkritiker
 Robert Stallman (Flötist) (* 1946), US-amerikanischer Flötist
 Robert W. Stallman (1911–1982), US-amerikanischer Literaturwissenschaftler